Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Finskoj.

Povijest
Finska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u srednjem vijeku.

Galerija

Izvori